Kepler-57 c (или KOI-1270 с) — это экзопланета, вращающаяся вокруг звезды Kepler-57. Звезда находится на расстоянии примерно 1271 светового года от  Земли в созвездии  Лебедя. 

Планета является второй по удалённости от звезды, после Kepler-57 b.

История открытия 
Планеты Kepler-57 c  и Kepler-57 b были найдены с помощью транзитного метода обнаружения планет телескопом Kepler в 2012 году группами Боруцки и Се Цзивэем. После информация была выложена в энциклопедии внесолнечных планет.

Во время исследования разразился спор между учёными. Две группы по изучению планетной системы показывали разные результаты: одни говорили о верхнем пределе массы планеты в 5.4 ± 3.7  , а другая группа утверждала, что максимальная масса планеты Kepler-57 c равна 6 . 

В итоге учёным удалось вычислить верхние пределы массы планет Kepler-57 c и Kepler-57 b   с помощью тайминга транзитов.

Характеристики

Родительская звезда 

Звезда является либо жёлтым, либо  оранжевым карликом со звёздной величиной 14.81 . Звезда была открыта в 2003 году.

Kepler-57 имеет массу равной 0.830  и  0.730 . Температура в фотосфере звезды приблизительно равна 5145 Кельвинов Спектральный класс звезды - G8 V ..

Физические характеристики 

Kepler-57 c является суперземлёй. Радиус планеты равен примерно 1.58 , а масса Kepler-57 c примерно равна 6 .

Температура на поверхности планеты оценивается в 631 Кельвинов (примерно 358 градусов Цельсия).

Параметры орбиты 
Планета вращается на расстоянии 0,092 астрономической единицы от родительской звезды. Kepler-57 c находится вне обитаемой зоны звезды, а точнее перед ней (зона Златовласки находится на расстоянии 0,67 астрономических единиц).

Год на экзопланете равен 11.60653 земных дней.

Kepler-57 b и Kepler-57 c образуют орбитальный резонанс 2:1, с помощью чего и удалось вычислить характеристики планет.

Наклонение орбиты планеты 79.64 градусов.

См. также 

 Kepler-57 b
Суперземля

Примечания

Ссылки 
 Obobyu Fu (Kepler-57 c) - Exoplanets
 Simbad - KOI-1270.02
 Компьютерная модель на сайте НАСА
 Планетные системы
 The Extrasolar Planet Encyclopaedia — Kepler-57 c

Суперземли
Система Kepler-57
Экзопланеты, открытые транзитным методом
Экзопланеты, открытые телескопом «Кеплер»